Daniele Liotti – attore italiano
 Daniele Liotti – calciatore italiano
 Deborah Liotti – ex cestista italiana
 Giovanni Liotti – psichiatra italiano
 Roberto Liotti – politico italiano